Lilla Dammsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Dammsjön, Närke, sjö i Örebro kommun,  (2,5 ha)
Lilla Dammsjön, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Lilla Dammsjön (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (14,3 ha)
Lilla Dammsjön (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Lilla Dammsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,

Se även
Dammsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn